Francja:
 Bois – gmina w regionie Poitou-Charentes
 Bois-Anzeray – gmina
 Bois-Arnault – gmina
 Bois-Bernard – gmina
 Bois-d’Amont
 Bois-d’Arcy
 Bois-d’Ennebourg – gmina
 Bois-de-Champ – gmina
 Bois-de-Céné – gmina
 Bois-de-Gand – gmina
 Bois-de-Haye – gmina
 Bois-Grenier – gmina
 Bois-Guilbert – gmina
 Bois-Guillaume – gmina
 Bois-Héroult – gmina
 Bois-Herpin – gmina
 Bois-Himont – gmina
 Bois-l’Évêque – gmina
 Bois-le-Roi
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen – gmina
 Bois-Normand-près-Lyre – gmina
 Bois-Sainte-Marie – gmina

Kanada:
 Bois-des-Filion – miasto

Osoby:
 Cécile Bois – francuska aktorka teatralna

Inne:
 Wieże Bois-Maury

Zobacz też:
 Asnières-sous-Bois
 Aulnay-sous-Bois
 Badménil-aux-Bois
 Berles-au-Bois
 Bienvillers-au-Bois
 Boncourt-le-Bois
 Bouzonville-aux-Bois
 Boys
 Buire-au-Bois
 Cessy-les-Bois
 Chaumont-le-Bois
 Chesham Bois
 Cléré-du-Bois
 Courcelles-au-Bois
 Coureur des bois
 Damas-aux-Bois
 Dommartin-aux-Bois
 Du Bois
 Épeigné-les-Bois
 Éguilly-sous-Bois
 Ferrières-les-Bois
 Fontenay-sous-Bois
 La Chapelle-aux-Bois
 Laines-aux-Bois
 Le Bois
 Les Bois
 Lintot-les-Bois
 Lucy-le-Bois
 Marsannay-le-Bois
 Monchy-au-Bois
 Neuville-aux-Bois
 Pavillons-sous-Bois
 Pierrefitte-ès-Bois
 Pont-du-Bois
 Rosny-sous-Bois
 Saint-Aubin-des-Bois
 Saint-Bois
 Saint-André-du-Bois
 Saint-Bris-des-Bois
 Saint-Didier-des-Bois
 Saint-Étienne-du-Bois
 Saint-Florent-des-Bois
 Saint-Gatien-des-Bois
 Saint-Georges-du-Bois
 Saint-Germain-des-Bois
 Saint-Hilaire-du-Bois
 Saint-Jean-aux-Bois
 Saint-Laurent-des-Bois
 Saint-Léger-aux-Bois
 Saint-Léonard-des-Bois
 Saint-Martin-du-Bois
 Saint-Nicolas-des-Bois
 Sainte-Geneviève-des-Bois
 Sainte-Marie-du-Bois
 Salles-sous-Bois
 Sars-le-Bois
 Sauvigny-le-Bois
 Sexey-les-Bois
 Sury-ès-Bois
 Vallerois-le-Bois
 Vrigne-aux-Bois
 Wierre-au-Bois